

Personnes 

  (1923-1993), homme politique italien, bras droit de Giulio Andreotti ;
 Franco Evangelisti (1926-1980), compositeur italien ;
 Valerio Evangelisti (1952-2022), écrivain italien de science-fiction et de romans noirs ;
 Giovanni Evangelisti (1961-), athlète italien, spécialiste du saut en longueur.

Musique 

 Evangelisti, album de Les Wampas paru en 2017.

Bâtiment 
 Le Casino Evangelisti Guidi, petit palais baroque de Rome construit pour la famille Evangelisti.

Voir aussi